Буго́р:
 бугор — форма рельефа, возвышенность на участке суши земной поверхности куполообразной формы.
 русская фамилия:
 Бугор, Василий Ермолаевич — казацкий десятник, русский землепроходец (Сибирь и Дальний Восток);

Населённые пункты

Россия 
 Бугор — посёлок в Харабалинском районе Астраханской области.
 Бугор — деревня в Селижаровском районе Тверской области.

Украина 
 Бугор — село в Ямпольском районе Сумской области.

См. также 
 Бугорок
 Кочки